В одиночному розряді тенісного турніру Banka Koper Slovenia Open 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Клара Коукалова здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Среботнік 6-2, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (чвертьфінал)
 Квета Пешке (2-ге коло)
 Клара Коукалова (переможниця)

 Маріон Бартолі (1-ше коло)
 Катарина Среботнік (фінал)
 Івета Бенешова (2-ге коло)
 Роберта Вінчі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Banka Koper Slovenia Open